Babyteeth steht für:

 Babyteeth (Therapy-Album), Album der britischen Rockband Therapy (1991)
 Babyteeth (Screaming-Females-Album), Album der Screaming Females (2006)
 Babyteeth (Theaterstück), Theaterstück von Rita Kalnejais (2012)
 Babyteeth, Originaltitel von Milla Meets Moses, australischer Spielfilm von Shannon Murphy (2019)